Swanville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Swanville (Indiana)
 Swanville (Maine)
 Swanville (Minnesota)
 Swanville (Pennsylvania)